«Ио́на» — советский драматический художественный фильм 1987 года молдавского кинорежиссёра Валерия Жереги, снятый на киностудии «Молдова-фильм».

Сюжет 
Действие фильма происходит в провинциальном молдавском городке. Семнадцатилетняя Милика, выпускница школы, пока не сделала выбор своей будущей профессии. Но это не главная её проблема. Милика больше переживает по поводу разлада в семье — ей становится очевидно, что мать и отец больше не любят друг друга. Девушка устраивается на птицефабрику, но работа не приносит ей удовлетворения. Она приходит в парашютную секцию ДОСААФ и там знакомится с Думитру, будущим призывником.

В ролях 
 Анжела Чобану
 Петру Чобану
 Ион Суружиу
 Татьяна Фрунзе
 Виктория Малай
 Ион Морару
 Ольга Чолаку
 Александру Олару
 Нина Ботнаренко
 Сержиу Плэмэдялэ
 Николай Харин
 Аурика Илиеш
 Валериу Парфени
 Лия Таран
 Андрей Мудря
 Якоб Тодерикэ

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Валериу Жереги, при участии Влада Друка
 Режиссёр: Валериу Жереги
 Оператор: Андрей Солонарь
 Художник: Ликэ Саинчук
 Художник по гриму: Николай Пономаренко
 Композитор: Ион Алдя-Теодорович

Премии 
 Всесоюзный кинофестиваль в Тбилиси (1987) — второй приз среди детских фильмов

Технические данные 
Продолжительность фильма: 92 минуты. Цвет.

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Иона» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1987 года
Фильмы студии «Молдова-фильм»
Фильмы Валерия Жереги